Вольштын:

 Вольштын — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вольштынский повят. 
 Вольштын — гмина (уезд) в Польше, входит в Вольштынский повят, Великопольское воеводство.